Aero A-25, een Tsjechoslowaaks vliegtuigje
Een verkeersweg:
A25 (België)
A25 (Duitsland), zie Bundesautobahn 25
A25 (Frankrijk)
A25 (Griekenland)
A25 (Groot-Brittannië)
A25 (Italië)
A25 (Noord-Ierland)
A25 (Oostenrijk), zie Welser Autobahn
A25 (Portugal)
A-25 (Spanje)
A25 (Zwitserland)